

Кресьє — громада в кантоні Невшатель
 Кресьє — громада в кантоні Фрібур